Bun&Bunee (en español: Bun y Bunny) es una serie de animación coproducida por Canadá, Reino Unido, Corea del Sur y Estados Unidos. Se transmite en SABC3 y cada episodio dura 3 minutos.

Argumento
La serie trata de muñecos en formato 3D que se sumergen en batallas estúpidas e irónicas.

Episodios

Series de televisión animadas de Sudáfrica